41-я стрелковая дивизия, стрелковое формирование РККА:
 41-я стрелковая дивизия (1918) — сформирована в 1918 году.
 41-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в январе 1934 года.
 41-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — переформирована в январе 1942 года.
 41-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в октябре 1942 года.

Примечания